Chiesa di Santa Maria Iscalas a Bonnanaro
 Chiesa di Santa Maria Iscalas a Cossoine
 Chiesa di Santa Maria Iscalas a Osilo